Видинското царство е самостоятелна българска държава, появила се в резултат от феодалната разпокъсаност на България в края на 13 век. През 1365 г. княжеството е превърнато във вицекралство (банство) на унгарската корона, управлявано от банове. Самостоятелността му е възвърната през 1369 г., но през 1419 г. е завлядяно от османците и превърнато в санджак, управляван от санджакбей. През 1846 г. е проведена административна реформа и Видинският санджак е преобразуван в пашалък, а през 1864 г. е проведена нова реформа и Видинският пашалък е ликвидиран, а територията му е включена в състава на Дунавския вилает.

Последната употреба на титлата е от 1967 г., когато цар Симеон II прокламира един от синовете си за княз на Видин.

Източници и бележки 
 Иван Божилов. Фамилията на Асеневци. Генеалогия и просопография (1186 – 1460). С., 1985.
 Пламен Павлов, Иван Тютюнджиев. Българите и османското завоевание (краят на ХIII – средата на XV в.). В. Търново, 1995.
 Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов. Кой кой е в средновековна България. С., 1999
 Петър Ников, Турското завладяване на България и съдбата на последните Шишмановци. Известия на историческото дружество в София, кн. VII-VIII, 1928
 Петър Николов-Зиков. Княз Фружин и неговите наследници в историята на Унгария и България (XV-XVI в.). – В: Културното наследство в съвременния град. Юбилеен сборник, посветен на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева. С., 2011